Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству 2007. одржано је на Нагаји стадиону у јапанском граду Осаки 25. и 27. августа.

Титулу светског првака из Хелсинкија 2007. бранио је Волтер Дејвис из САД.

Земље учеснице 
Учествовала су 36 такмичара из 24 земље.

 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у мушком троскоку пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у троскоку пре првенства (25. августа 2007), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2007.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 25. августа 2007. године У 20:30 по локалном времену. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 17,10 метара. Норму су прескочили 3 такмичара (КВ), а 9 се у финале пласирало преко резултата (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа 2007. године у 20:30 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту WA
 Резултати у троскоку на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном